Piritta est un prénom féminin finnois pouvant désigner:

Prénom
 (née en 1978), joueuse finlandaise bowling professionnel
 (née en 1979), femme politique finlandaise

Voir aussi
Pirita, quartier de Tallinn, Estonie

Homonymie de prénom
Prénom finlandais